

Geografia

Austria 
 Königswiesen – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Königswiesen – dzielnica gminy Siegsdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein